André Bellieny é um professor e violonista de música popular brasileira.

Discografia 
Conjunto Sarau

Violonistas do estado do Rio de Janeiro
Músicos de música popular brasileira‎